Gigo steht für:
 Garbage In, Garbage Out, scherzhafte Phrase aus der Informatik

Gigo ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert Schmidt-Gigo (1919–2004), deutscher Conférencier, Parodist, Rundfunk- und Fernsehmoderator sowie Motorsportreporter